De manière générale, par définition, la valeur intrinsèque d’un bien, d'un service, d'un savoir, d'un savoir-faire, de la vie... qualifie la valeur de cette chose en elle-même (valeur culturelle, valeur éthique, valeur intrinsèque d'une donnée...), que cette chose permette ou non de satisfaire des besoins et préférences personnels ou d'un groupe. Cette notion s'oppose à celle de valeur extrinsèque (ex : valeur d'usage, valeur marchande ou d'échange), anthropocentrée

Selon le contexte, le terme valeur intrinsèque peut, plus précisément faire référence à :

 la valeur intrinsèque telle qu'utilisée dans le domaine des communs, de l'éthique, de l'environnement, en éthique de l'environnement (valeur intrinsèque de la Nature, de la vie et des conditions du vivant), en écologie, voir Ressource naturelle, habitat (écologie), ressource naturelle, Écologie profonde.

 la valeur intrinsèque dans le champ de la philosophie ou de la sociopsychologie (ex valeur intrinsèque positive du plaisir ...avec son pendant négatif, la douleur pour laquelle Harman & al. (1994) parlent de valeur intrinsèque négative) ;

 la valeur intrinsèque, en économie et en finance, par exemple d'une donnée, ou d'un actif immatériel ; voir Évaluation d'option ;
 Dans le cas particulier du domaine de l'assurance, la valeur intrinsèque d'une compagnie d'assurance-vie est la valeur actuelle des bénéfices futurs plus la valeur liquidative ajustée. C'est une construction issue du domaine de l'actuariat qui permet de valoriser les compagnies d'assurance.
 Voir aussi l'article Valeur intrinsèque européenne

Voir aussi 
 Valeur

Notes et références